Amboy (Córdova)
 Amboy (Illinois)
 Amboy (Indiana)
 Amboy (Minnesota)
 Amboy (Washington)

Desambiguações de topônimos